Giulio Berruti ist der Name folgender Personen:

* Giulio Berruti (Regisseur) (* 1937), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Giulio Berruti (Schauspieler) (* 1984), italienischer Schauspieler